Kateřina Razýmová z domu Beroušková (ur. 10 września 1991 r. w Domažlicach) – czeska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Sport Club plzen.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów Slavic Cup w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajęła 34 pozycję na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 11 stycznia 2014 roku w Nové Město na Moravě, gdzie uplasowała się na 66. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas ostatniego etapu Tour de Ski w Val di Fiemme. Na dystansie 9 km stylem dowolnym zajęła 24. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Czescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991